Revolve – album dei Beautiful Skin del 2001
 Revolve – album dei Danger Danger del 2009
 Revolve – album di John Newman del 2015